100 % question, jeu télévisé (1998 - 2004)
 100 Questions, série télévisée (2010)